Скипетр греческой работы, или Второго наряда, Скипетр царя Алексея Михайловича — один из царских скипетров русского царства.

Автор — «Мастер-монограммист GM», датируется 1638 годом.

Хранится в собрании Оружейной палаты Московского кремля (инв. Р-19).

История 
Скипетр, как и парная к нему Держава греческой работы и некоторые другие из регалий царя Алексея Михайловича, были изготовлены в Стамбуле греческими мастерами. В Москву царю этот скипетр привез стамбульский житель Иван Анастасов в 1658 году.

Во времена Алексея Михайловича скипетр находился в составе Большой Оружейной Казны (военной составляющей царской казны) вместе с ценной амуницией — саадаком, буздыганом, саблей и др.

Описание 
Скипетр сделан из золота, он имеет сплетенные эмалированные узоры разнообразной формы.

Длина 87,7 см; диаметр:2,0-3,0 см.

Скипетр украшен 268 бриллиантами, 14 изумрудами, 360 другими драгоценными камнями.

По описанию 1687 г. указано: 

Золотая ручка скипетра («черен») украшена 12 небольшими резными золотыми клеймами-медальонами («дробницами») с изображениями важных эпизодов жизни Иисуса Христа, а также христианских праздников — Благовещенье, Рождества Христова (под этим клеймом дата арабскими цифрами — 1658 г.), Сретенье, Богоявление, Преображение Господа, Вознесение, Воскрешение Лазаря, Входа Господня в Иерусалим, Распятия Христова, Воскресение, Уверование Фомы, Сошествие Святого Духа. Названия праздников подписаны на греческом языке, все буквы прописные.

См. также 
 Держава греческой работы

Примечания

Литература 
 Древности Российского государства, изданные по высочайшему повелению государя императора Николая I: в 6 отд. и доп. к отд. III. — Репринтное издание 1849—1853 гг. — СПб.: Альфарет, 2006. — 2-е Отделение, С. 53 — 55.
 Московская оружейная палата. По высочайшему изволению второе, вновь составленное издание. Типография Бахметева. М. 1860. — С. 20., С. 58 — 59.
 Оружейная палата Московского Кремля. М., 2006
 Бобровницкая М. А., Мартынова М. В. Регалии Российских государей и другие атрибуты великокняжеского и царского сана XIV—XVII веков. Москва, 2018

Регалии российских монархов
Оружейная палата Московского Кремля
Изделия с применением эмали
Скипетры